Alleyn ist der Familienname folgender Personen:

 Edmund Alleyn (* 1931), kanadischer Maler
 Edward Alleyn (1566–1626), englischer Schauspieler

Siehe auch:
 Alleyne